Wadeana är ett släkte av svampar. Wadeana ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Wadeana